Кубок Футбольної ліги 2010–2011 — 51-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге здобув Бірмінгем Сіті, який у фіналі переміг Арсенал.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2010

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2010

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2010

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2010

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/26 січня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/25 січня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2010–2011
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в англійському спорті
2011 в англійському спорті